Niemcy:
 Torgelow – część gminy (Ortsteil) Falkenberg w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Märkisch-Oderland
 Torgelow – miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Torgelow am See - gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Torgelow-Ferdinandshof – związek gmin (Amt) w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Torgelow-Holländerei - dzielnica Torgelow